Radi (geometria), segment que s'estén des del centre del cercle o esfera fins al seu límit
 Radi (os), os de les extremitats anteriors dels vertebrats
 Astronomia:
 Radi de Schwarzschild, radi en què hauria d'estar comprimida una massa per tal que l'objecte en qüestió esdevingués un forat negre
 Radi solar, unitat de longitud emprada en astronomia i astrofísica per a mesurar el radi d'estrelles i objectes astronòmics de grans dimensions
 Biografies: Ar-Radi (910-941), califa abbàssida de Bagdad (934-980) 
 Química:
 Radi (element), element químic de símbol Ra
 Radi atòmic, distància des del centre del nucli atòmic a l'orbital electrònic més extern d'un àtom que estiga en equilibri 
 Radi covalent, meitat de la distància entre dos àtoms que formen un enllaç covalent
 Radi de Bohr, mínima distància entre el nucli i l'òrbita possible més petita, de l'electró de menor energia
 Radi de van der Waals, radi d'una esfera sòlida imaginària emprada per a modelitzar l'àtom